Княжевац () — город в Сербии в общине Княжевац, Заечарский округ. Согласно переписи 2011 года, население составляет 18 404 человек.

Город расположен в долине реки Тимок. Нынешнее название город получил в 1859 году в честь князя Милоша Обреновича.

История

Ссылки 
 Званична интернет страница општине Књажевац 

Населённые пункты Сербии